Персиянка — женщина из народа персов.
 Персиянка — сорт яблони.